Dietro i tuoi passi. La storia di Peppino Impastato è uno spettacolo teatrale per la regia di Massimo Natale, tratto dalla vera storia di Peppino Impastato.

Lo spettacolo, replicato dal 2011 al 2014,  Viene rimesso in scena nel 2018/2019.

Premi e nomination 
 Rotary (2013)

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale della compagnia

Opere teatrali di autori italiani